USS Glennon je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Glennon (DD-620) 
 USS Glennon (DD-840)

Glennon